Gordon McLeod peut nommer :
Gordon McLeod (1884-1953), acteur anglais ;
Gordon McLeod (1956-), joueur et entraîneur australien de basket-ball.